Der Weltmoscheenrat oder Hoher Rat für Moscheen oder Internationaler Oberster Rat für Moscheen (; ; WSCM) usw. ist eine unabhängige Rechtspersönlichkeit innerhalb der Islamischen Weltliga (, ), einer der wichtigsten islamischen Nichtregierungsorganisationen. Er wurde im Ramadan 1395 AH (September 1975) auf der "Konferenz zur Wiederbelebung der Botschaft der Moschee" (muʾtamar iḥyāʾ risālat al-masǧid) in Mekka, der heiligsten Stadt der Muslime, unter der Schirmherrschaft der Islamischen Weltliga gegründet. Er besteht aus vierzig Mitgliedern, die muslimische Völker und Gemeinschaften der ganzen Welt repräsentieren. Die Mitgliedschaft ist freiwillig, ohne Besoldung oder Vergütung. 

Nach eigenen Angaben hat er zum Ziel: die Reaktivierung die mission (Aufgabe) der Moschee als einer wichtigen Anlaufstelle sowohl des religiösen als auch des weltlichen Lebens der Muslime und die Wiederherstellung der Bedeutung, welche die Moschee in den “frühen Tagen” des Islam gehabt habe. Er ist auch bestrebt, Moscheen und islamische Stiftungen vor Übergriffen zu schützen sowie die Heiligkeit und Reinheit der Moschee zu erhalten.

Zu den Zielen des Rates im Einzelnen zählt nach eigenen Angaben: die Bildung einer islamischen öffentlichen Meinung über die verschiedenen Anliegen von Muslimen bei der Ausführung des Heiligen Koran und der Sunnah; die Bekämpfung ideologischer Übergriffe und abweichlerischer Gedanken; das Eintreten für die Freiheit der Verkündigung zum Weg Gottes; der Schutz von Moscheen und Moscheeneigentum gegen Angriffe; die Bewahrung islamischer Stiftungen; die Verteidigung der Rechte muslimischer Minderheiten; die Planung der Rolle der Moschee zur Belebung der Bereiche Beratung, Bildung, Verkündigung und Bereitstellung sozialer Dienste; die Veröffentlichung der Zeitschrift Botschaft der Moschee (Message of the Mosque), auf der Suche nach Mitteln und Wegen zur Hebung der kulturellen sowie fachlichen Effizienz der Imame und der Chatibs; die Veröffentlichung islamischer Bücher und Broschüren; die Durchführung einer umfassenden Datenerhebung zu Moscheen weltweit und Veröffentlichung der Informationen in Buchform und in Form von regelmäßigen Bulletins; die Auswahl und Entsendung von Gruppen von gut qualifizierten Predigern über Missions-Leitlinien in die Moscheen der Welt; die Organisation lokaler oder regionaler Auffrischungskurse, um die Kultur der Imame und die Chatibs zu bereichern und das Niveau ihrer Effizienz zu steigern; die Bildung des Board of Directors zur Überwachung der Angelegenheiten einer jeden Moschee sowohl auf nationaler als auch regionaler Ebene; das Studium der Ideen und Verhaltensweisen, die im Widerspruch zu den Lehren des Islam stehen; Unterstützung bei der Wiedereingliederung und der Ausbildung von Imamen und Chatibs für die Entsendung zu den verschiedenen muslimischen Gebieten, um die Muslime im Gebet zu führen, zu Predigen und den Unterricht zu leiten.


Literatur 
 Muslim World League: Resolutions and Recommendations of the Message of the Mosque Conference: Held in Mecca at the Invitation of the Muslim World League, from 15th to 18th Ramadan, 1395, 20th to 23rd September, 1975. 1976

Weblinks 
 themwl.org: arabisch, englisch (Informationen zum World Supreme Council for Mosques auf der Webseite der Islamischen Weltliga)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Internationale muslimische Organisation
Gegründet 1971
Organisation (Mekka)